Revolutions per Minute (giri al minuto in lingua inglese) può riferirsi a:

 Revolutions per Minute – album dei Rise Against del 2003
 Revolutions per Minute – album degli Skid Row del 2006
 Revolutions per Minute – album dei Reflection Eternal del 2010